Sarkastodon — вимерлий рід пан-хижих ссавців з родини оксієнових, які жили в період від раннього до пізнього еоцену, від 48.6 до 37.2 мільйонів років тому. Це була велика м'ясоїдна тварина , яка жила на території сучасного Китаю та Монголії. Саркастодон відомий тільки по черепу і щелепних кістках. Саркастодон, ймовірно, був гіперхижадом, який полював на великих ссавців у своєму ареалі, таких як бронтотери, халікотери та носороги. Його вага оцінюється у 800 кг, а довжина — 3 метри.

Палеобіологія 
Саркастодон був  твариною з гієноподібними зубами, що спеціалізувалися на розколюванні кісток. Гострі різальні премоляри і розчавлювальні моляри дозволили саркастодону їсти як кістку, так і м'ясо. Ймовірно, це був хижак із засідки, а не швидкий бігун.

Філогенез 
Філогенетичні відносини роду Sarkastodon показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці еоцену
Оксієнові